Гаруш (Карп (Карапет)) Хачатурович Хажакян (, , Александрополь, Российская империя (ныне Гюмри, Армения)  — 8 мая 1980, Ереван) —  советский армянский актёр театра и кино. Народный артист Армянской ССР (1961).

Биография 
Гаруш Хажакян родился 10 (23) октября 1913 года в Александрополе (ныне Гюмри).

В 1931 году окончил студию при Ленинаканском государственном драматическом театре им. Асканаза Мравяна (ныне Гюмрийский государственный драматический театр им. Вардана Аджемяна).

В 1931-36 гг. Гаруш Хажакян работал в Ереванском рабочем театре, с 1936 года - актер  Армянского Государственного академического театра драмы им. Сундукяна в Ереване. Член КПСС с 1952 года.

Создавал образы, отмеченные чёткостью сценической формы.  Большое внимание уделял речевой характеристике персонажа.

Скончался 8 мая 1980 года в Ереване.

Роли в театре 
 «Хатабала» Габриела Сундукяна — Масисян
 «Утёс» Ваграма Папазяна — Александр
 «Страна родная» Дереника Демирчяна — Гагик
 «Измена» Александра Сумбатова-Южина — Эрекле
 «Коварство и любовь» Фридрих Шиллера — Фердинанд
 «Король Лир» Уильяма Шекспира — Эдгар
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Незнамов
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Карандышев
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — князь Звездич
 «Молодая гвардия» Александра Фадеева — Олег Кошевой
 «Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны — директор
 «Эти звёзды наши» Григора Тер-Григоряна и Левона Карагезяна — Рубен

За исполнение роли Рубена в спектакле «Эти звёзды наши» Гаруш Хажакян был награжден Сталинской премией второй степени в 1950 году.

Фильмография 
 1956 — Пленники Барсова ущелья — охотник Арам
 1957 — Сердце матери — директор школы
 1960 — Парни музкоманды — Тигран, большевистский руководитель
 1973 — Последний подвиг Камо — профессор Ашот Адалян, эмигрант-заговорщик
 1975 — Вода наша насущная — Акопов

Награды и премии 
 Народный артист Армянской ССР (1961 г.).
 Орден «Знак Почета» (27.06.1956 г.).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945 г.).
 Сталинская премия второй степени (1950 год) — за исполнение роли Рубена в спектакле «Эти звёзды наши» Григора Тер-Григоряна и Левон Карагезяна на сцене АрмАДТ имени Г. М. Сундукяна.

Примечания

Ссылки 
 
 Гаруш Хажакян на сайте „AV Production“